Miller County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Miller County (Arkansas)
 Miller County (Georgia)
 Miller County (Missouri)